Un laser YAG est un laser constitué de grenat d'yttrium et d'aluminium (YAG), dopé avec une terre rare qui peut être, notamment :
 le néodyme (lasers Nd-YAG) ;
 l'erbium () ;
 l'holmium (lasers Ho-YAG).

Ce laser est utilisé dans le traitement des corps flottants de l'œil.

YAG